Vallebona ima više značenja:
 Vallebona, Imperia
 Vallebona, Viterbo